В Военно-воздушных силах РККА существовало два 534-х истребительных авиационных полка:

 534-й истребительный авиационный полк (первого формирования)
 534-й истребительный авиационный полк (второго формирования)

История переименований 

 534-й истребительный авиационный полк (первого формирования) создан 28.08.1941 г. в ВВС Дальневосточного фронта (аэр. Переяславка Хабаровского аэроузла) на основе 4 эскадрильи 18 иап, 4 аэ 60 иап и 4 аэ 307 иап на самолётах И-153. Включён в состав 29 истребительной авиадивизии ВВС ДВФ. 29.11.1944 г. переименован в 3-й истребительный авиационный полк.
 534-й истребительный авиационный полк (второго формирования) создан 29.11.1944 г. путём переименования 3-го истребительного авиационного полка в 534-й истребительный авиационный полк. Включён в состав 296-й истребительной авиадивизии 10-й Воздушной армии Дальневосточного фронта.